Вялов — русская фамилия.

Известные носители 
 Вялов, Иван Афанасьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3722; 26 ноября 1823.
 Вялов, Константин Александрович (1900—1976) — советский живописец, художник-плакатист.
 Вялов, Николай Семёнович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 29 августа 1916.
 Вялов, Олег Степанович (1904—1988) — советский геолог и палеонтолог.
 Вялов, Сергей Сергеевич (род. 1983) — врач-гастроэнтеролог.

Вялова 
 Вялова, Людмила Ивановна (род. 1932) — свинарка совхоза «Семисотка» Ленинского района Крымской области. Герой Социалистического Труда.

См. также